«La señal» puede referirse a:

Cine y televisión 
  es una película de terror y misterio japonesa del año 1998, dirigida por Hideo Nakata. Es la adaptación de la novela homónima escrita por Kōji Suzuki que, a su vez, se basa en el cuento popular japonés Banchō Sarayashiki. Algunas estrellas de la película son Nanako Matsushima, Hiroyuki Sanada y Rikiya Otaka quienes interpretan a los miembros de una familia desestructurada maldecidos al reproducir una cinta de video en el televisor. Con posterioridad tuvo un remake en Estados Unidos bajo el nombre de The Ring (2002) dando origen a una franquicia de películas de notable éxito internacional.
 La señal (The Ring) (2002), película dirigida por Gore Verbinski; Es la primera película de The Ring (franquicia).
 La señal (2007), película dirigida por Ricardo Darín y Martín Hodara.
 The Signal (2014), película dirigida por William Eubank.
 The Ring Two es una película dirigida por Hideo Nakata y protagonizada por Naomi Watts. Secuela de The Ring, la película está dirigida por el mismo director de la cinta japonesa en la que se basa este remake; Es la segunda película de The Ring (franquicia).
 Rings es una película de terror psicológico sobrenatural estadounidense de 2017 dirigida por el español F. Javier Gutiérrez, escrita por David Loucka, Jacob Aaron Estes y Akiva Goldsman y protagonizada por Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki, Aimee Teegarden, Bonnie Morgan y Vincent D'Onofrio. Es la tercera película de The Ring (franquicia).
 The Ring Virus  es una película de terror surcoreana de 1999. Es una adaptación de la famosa película de terror japonesa Ringu (1998) y nueva adaptación de la novela homónima de Koji Suzuki.

Literatura 
 La señal (1965), libro de cuentos de Inés Arredondo.
 La señal (2008), novela de Ángel Gutiérrez y David Zurdo.
Kōji Suzuki
Novelas de la saga Ringu (se basan las películas y series  de la franquicia de The Ring-The Ring (franquicia))
Aro (Ringu) (1991)
Espiral (Rasen) (1995)
Bucle (Rupu) (1998)
S (2012)
Tide (2013)

Música 
 La señal (2009), álbum de Jhovan;
 La señal (2004), canción de Vicentico;
 La señal (2010), canción de Daddy Yankee;
 La señal (2012), canción de Juanes.